Mann är ett efternamn som anses ha tyskt ursprung men som finns i många länder, däribland Sverige.  Den 31 december 2019 var 690 personer med efternamnet Mann folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Mann
 Aimee Mann (född 1960), amerikansk sångerska, musiker och låtskrivare
 Allan Mann (1921–2005), svensk militär
 Anthony Mann (1906–1967), amerikansk skådespelare och regissör

 Barry Mann (född 1939), amerikansk låtskrivare och sångare

 Carol Mann (1941–2018), amerikansk golfspelare
 Colette Mann (född 1950), australisk författare, sångerska och skådespelare

 Danny Mann (född 1951), amerikansk röstskådespelare och skådespelare
 Delbert Mann (1920–2007), amerikansk TV- och filmregissör 

 Ellika Mann (1924–2003), svensk skådespelare
 Erika Mann (1905–1969), tysk skådespelare, journalist och författare

 Franciszka Mann (1917–1943), polsk dansös och hjälte från Auschwitz

 Gabriel Mann (född 1972), amerikansk skådespelare och fotomodell
 Golo Mann (1909–1994), tysk historiker, filosof och författare
 Gunilla Mann (född 1947), svensk konstnär

 Harriet Mann Miller (1831–1918), amerikansk ornitolog och barnboksförfattare
 Heinrich Mann (1871–1950), tysk författare
 Horace Mann (1796–1859), amerikansk skolreformator

 Kal Mann (1917–2001), amerikansk sångtextförfattare
 Katia Mann (1883–1980), tysk kulturpersonlighet, hustru till Thomas Mann
 Klaus Mann (1906–1949), tysk-amerikansk författare

 Leslie Mann (född 1972), amerikansk skådespelare
 Manfred Mann (musiker) (född 1940), sydafrikansk-brittisk musiker
 Marty Mann (1904–1980), "anonym alkoholist" och författare
 Merlin Mann (född 1966), amerikansk författare och bloggare
 Michael Mann (född 1943), amerikansk filmregissör, producent och manusförfattare
 Michael Mann (klimatolog) (född 1965),  amerikansk klimatolog

 Nicole Aunapu Mann (född 1977), amerikansk astronauut och pilot

 Ortrud Mann (1917–2006), svensk dirigent

 Ralph Mann (född 1949), amerikansk häcklöpare

 Sally Mann (född 1951), amerikansk fotograf
 Segol Mann (1918–1992), svensk skådespelare
 Shelley Mann (1937–2005), amerikansk simmare
 Steve Mann (född 1962), amerikansk forskare och uppfinnare

 Thomas Mann (1875–1955), tysk författare, nobelpristagare
 Thomas Mann (skådespelare) (född 1991), amerikansk skådespelare
 Tom Mann (1856–1941), brittisk arbetarledare
 Tor Mann (1894–1974), svensk dirigent

 William Hodges Mann (1843–1927), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för Virginia

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn